Torre Mozza - torre costiera di Chieuti
Torre Mozza - torre costiera di Cilento
Torre Mozza – fortificazione costiera di Piombino
Torre Mozza – torre di Trento
Torre Mozza – località balneare del comune di Ugento